Ива́н Алекса́ндрович Гера́симов (11 января 1985, Грозный, РСФСР, СССР) — российский футболист, нападающий и полузащитник.

Карьера 
Родился в Грозном. Во время первой чеченской войны вместе с семьёй перебрался в Волгоград, где стал заниматься футболом. Первый тренер — Владимир Чичеров. Выступал за местный «Судостроитель» в первенстве города. В 11 классе один из тренеров волгоградской «Олимпии» Андрей Фёдоровский пригласил в клуб. В 2001 году стал выступать за дубль, а когда Андрей Фёдоровский возглавил команду мастеров, выступавшую в зоне «Юг» второго дивизиона, Иван стал играть за неё.

Отыграв на протяжении шести сезонов за «Олимпию», перешёл в «Краснодар», где сыграв всего в семи матчах, принял решение покинуть команду. Следующими этапами в карьере были «Волгоград» и «Торпедо-ЗИЛ». Затем присоединился к «Ротору», которому помог занять первом место в зоне «Юг» второго дивизиона и выйти в ФНЛ. В концовке триумфального сезона получил травму, которая не позволила продолжить карьеру в ФНЛ. После выступал за «Олимпию», «Астрахань» и «ГТС». Перед началом сезона 2014/2015 вернулся в «Ротор».

Позиция на поле 
Начинал карьеру на позиции правого полузащитника, но потом тренеры стали доверять позицию нападающего. Предпочитает играть на позиции правого нападающего или правого атакующего полузащитника.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 Победитель второго дивизиона (зона «Юг»): 2011/2012 (выход в ФНЛ).
 Серебряный призёр второго дивизиона (2): 2003, 2010.
 Бронзовый призёр второго дивизиона (зона «Юг»): 2009 (выход в Первый дивизион).

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир «Олимпии»: 2004, 2008.

Личная жизнь 
Женат. Дочь Ева (2011 г.р.).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Волгоград»
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Астрахань»
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»